Аскари може да се отнася до:

 Антонио Аскари (1888 - 1925) – италиански автомобилен състезател;
 Алберто Аскари (1918 - 1955) - италиански автомобилен състезател, първият двукратен шампион във Формула 1, син на Антонио;
 Аскари Карс – британски производител на автомобили, кръстен на Алберто Аскари;
 Шиканът Аскари – S-образен завой на пистата Монца, където загива Алберто Аскари.